Силва, Фернанду:* Силва, Фернанду (род. 1950) — португальский шахматист, международный мастер (1975).
 Силва, Фернанду (род. 1952) — португальский легкоатлет.
 Силва, Фернанду (род. 1986) — бразильский пловец.